Хісела Дулко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Алізе Корне виграла титул, перемігши у фіналі Андрею Клепач з рахунком 7–6(5), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток receive a bye into the second round.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Budapest Grand Prix